Dopo di me romanzo di Camilla Salvago Raggi
Dopo di me singolo di Valerio Scanu